Герман Майнхард Поппен (; , Гейдельберг — , там же) — немецкий хормейстер и музыковед.

Ассистент основателя и первого руководителя Гейдельбергского Баховского хора Филиппа Вольфрума; после смерти Вольфрума в 1919 году занял его место и, в свою очередь, руководил этим известным хоровым коллективом на протяжении 36 лет, до своей смерти. В 1931 г. основал при Гейдельбергском университете Институт евангельской церковной музыки ().

Опубликовал сборник церковных песнопений, популярных в соборах Бадена (; 1968, совместно с Германом Грабнером).

Внук Поппена — дирижёр Кристоф Поппен.

Примечания 

Дирижёры по алфавиту
Академические музыканты Германии
Хоровые дирижёры Германии
Родившиеся в Гейдельберге
Умершие в Гейдельберге